La ensalada Malfuf (en árabe سلطة ملفوف salaṭa mālfūf «ensalada de col») es una ensalada libanesa de col picada, zumo de limón, aceite de oliva, ajo y menta seca (na'na).

Véase también 
 Cocina levantina

Referencias 

Ensaladas
Gastronomía árabe
Platos con col